John Isner era o atual bicampeão, mas desistiu do torneio devido a uma lesão no quadril.  Jürgen Melzer conquistou o título, derrotando Gaël Monfils na final por 6–3, 2–1, ret.

Cabeças de chave
Todos os cabeças de chave avançam diretamente à segunda rodada.

 Tomáš Berdych (desistiu devido a uma lesão no ombro direito)
 Andreas Seppi (Segunda rodada)
 John Isner (desistiu devido a uma lesão no quadril)
 Tommy Robredo (Terceira rodada)
 Benoît Paire (Terceira rodada)
 Sam Querrey (Semifinais)
 Fernando Verdasco (Quartas de final)
 Juan Mónaco (Terceira rodada)

<li>  Jürgen Melzer (Campeão)
<li>  Alexandr Dolgopolov (Semifinais)
<li>  Jarkko Nieminen (Terceira rodada)
<li>  Lukáš Rosol (Segunda rodada)
<li>  Dmitry Tursunov (Quartas de final)
<li>  Martin Kližan (Segunda rodada)
<li>  Gaël Monfils (Final, desistiu devido a uma lesão no quadril)
<li>  Pablo Andújar (Segunda rodada)
</ol>

Chave

Finais

Metade superior
Seção 1
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3-Byes
| RD1=Primeira rodada
| RD2=Segunda rodada
| RD3=Terceira rodada
| RD4=Quartas de final

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= R Berankis
| RD1-score03-1=7<sup>7
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= K de Schepper
| RD1-score04-1=6<sup>3
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= F Nielsen
| RD1-score05-1=1
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06=
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=

| RD1-seed11=WC
| RD1-team11= M Fish
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3=6
| RD1-seed12=
| RD1-team12= E Donskoy
| RD1-score12-1=3
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=1

| RD1-seed13=
| RD1-team13= G Žemlja
| RD1-score13-1=1
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=1
| RD1-seed14=
| RD1-team14= G García-López
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3=6

| RD2-seed01=LL
| RD2-team01= D Kudla
| RD2-score01-1=4
| RD2-score01-2=4
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= R Berankis
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03= 
| RD2-team03=
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=14
| RD2-team04= M Kližan
| RD2-score04-1=4
| RD2-score04-2=1
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=11
| RD2-team05= J Nieminen
| RD2-score05-1=7
| RD2-score05-2=6<sup>3
| RD2-score05-3=3
| RD2-seed06=WC
| RD2-team06= M Fish
| RD2-score06-1=5
| RD2-score06-2=7<sup>7
| RD2-score06-3=2<sup>r

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= G García-López
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=3
| RD2-score07-3=4
| RD2-seed08=6
| RD2-team08= S Querrey
| RD2-score08-1=4
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=6

| RD3-seed01= 
| RD3-team01= R Berankis
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=
| RD3-team02=
| RD3-score02-1=3
| RD3-score02-2=3
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=11
| RD3-team03= J Nieminen
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=6<sup>4
| RD3-score03-3=6<sup>10
| RD3-seed04=6
| RD3-team04= S Querrey
| RD3-score04-1=4
| RD3-score04-2=7<sup>7
| RD3-score04-3=7<sup>12

| RD4-seed01=
| RD4-team01= R Berankis
| RD4-score01-1=3
| RD4-score01-2=4
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=6
| RD4-team02= S Querrey
| RD4-score02-1=6
| RD4-score02-2=6
| RD4-score02-3=
}}

Seção 2

Metade inferior
Seção 3

Qualificatório
Cabeças de chave

  David Goffin (Qualificado)
  João Sousa (Qualificador, Lucky loser)
  Thiemo de Bakker (Qualificado)
  Denis Kudla ''(Qualificador, Lucky loser)

<ol start="5">
<li> Steve Johnson (Qualificado)
<li> James Duckworth (Segunda rodada)
<li> Saketh Myneni (Segunda rodada)
<li> Sanam Singh ''(Qualificador)
</ol>

Qualificados

  David Goffin
  Steve Johnson

<li>  Thiemo de Bakker
<li>  Frederik Nielsen

Lucky Losers

  João Sousa

<ol start="2">
<li> ''' Denis Kudla

Chave qualificatória

Primeiro qualificador

Segundo qualificador

Terceiro qualificador

Quarto qualificador

Ligações externas
 Chave de simples
 Chave qualificatória

S